EOL ou Eol peut faire référence à :
 Eöl, un personnage de l'œuvre de l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien ;
 Encyclopedia of Life (en français, Encyclopédie de la Vie), un projet de bio-encyclopédie collaborative en ligne, rédigée principalement par des experts ;
 End of line (en français, fin de ligne), un (ou deux) caractère ASCII marquant la fin d'une ligne ou d'un paragraphe dans un fichier texte ;
 End of life (en français, fin de vie), se dit en informatique d'un logiciel ou d'un produit en fin de vie que l'éditeur ou le constructeur ne fait plus évoluer ;
 Eol, un bâtiment historique de la ville de Helsinki en Finlande.